Planitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Planitzer (* 1968), österreichischer Triathlet
 Kurt Planitzer (1936–2022), deutscher Fußballspieler